Струнный квартет № 5 — многозначный термин.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 5 (Шостакович)

См. также